Summen steht für:

 einen Summton – einen obertonreichen Klang
 die Mehrzahl von Summe
 Maurice Summen – einen deutschen Musiker

Siehe auch:
 Summ, summ, summ